Жанин Буассар (; , ) — французская писательница,  и .

Биография 
Дебютировала в 1954 году, опубликовав под именем Джанин Ориано свой ​​первый роман под названием «Дрисса», принесший ей успех у читателей.

Мать четырех детей.

Автор семейных романов, автобиографических произведений, а также сценариев телесериалов и художественных фильмов.

Её перу принадлежит романтическая серия «L’Esprit de famille», история семьи Моро, полная нежности и жизненного опыта, в том числе:
 L’Esprit de famille (1979)
 L’Esprit de famille — L’Avenir de Bernadette (1980)
 L’Esprit de famille — Claire et le bonheur (1981)
 L’Esprit de famille — Moi Pauline (1981)
 L’Esprit de famille — Cécile la poison (1984)
 L’Esprit de famille — Cécile et son amour (1984).

Избранные произведения 
 Une femme neuve, Fayard, 1980 (ISBN 9782213008790)
 Rendez-vous avec mon fils, Fayard, 1982 (ISBN 9782213011165)
 Une grande petite fille, Fayard, 1992 (ISBN 9782213028439)
 Une femme en blanc, Robert Laffont, 1983 (ISBN 2221100905) Prix Jackie Bouquin
 Belle-grand-mère, Fayard, 1983
 Belle-grand-mère 2 : Chez Babouchka, Fayard, 1984
 Belle-grand-mère 3 : Toi, mon pacha, Fayard, 1999 (ISBN 2253148881)
 Vous verrez… vous m’aimerez, Livre de poche, 1987 (ISBN 978-2253047100)
 Une femme réconciliée, Fayard, 1986 (ISBN 9782213017167)
 Croisière, Fayard, 1988 (ISBN 9782213020730)
 Croisière, tome 2 : Les Pommes d’or, Fayard, 1989 (ISBN 9782253051213)
 Trois femmes et un empereur, Fixot, 1989 (ISBN 9782876450509)
 L’Amour, Béatrice, Fayard, 1991 (ISBN 9782213026428)
 La Reconquête, Fayard, 1990 (ISBN 9782213024400)
 Cris du cœur, Albin Michel, 1991 (ISBN 978-2226053534)
 Chez Babouchka, Belle-grand-mère, Fayard, 1994 (ISBN 9782213592237)
 Boléro, Fayard, 1995 (ISBN 9782213594033)
 Bébé couple, Fayard, 1997 (ISBN 9782213598284)
 Marie-Tempête, Pocket, 1999 (ISBN 978-2266091589)
 Toi mon pacha, Fayard ,1999 (ISBN 9782213602929)
 La Maison des enfants, Robert Laffont, 2000 (ISBN 2-221-08921-9)
 Charlotte et Millie, Robert Laffont, 2001 (ISBN 2-221-08502-7)
 Priez pour petit Paul, Fayard, 2001 (ISBN 9782213608341)
 Recherche grand-mère désespérément, Fayard, 2002 (ISBN 9782213613628)
 Histoire d’amour, Robert Laffont, 2003 (ISBN 2-221-09833-1)
 Belle-grand-mère 4 : Allô, Babou… viens vite ! On a besoin de toi, Fayard, 2004 (ISBN 9782213618630)
 La Chaloupe, tome 1 : Le Talisman, Robert Laffont, 2005 (ISBN 2-221-09935-4)
 La Chaloupe, tome 2 : L’Aventurine, Robert Laffont, 2005 (ISBN 2-221-10352-1)
 Laisse-moi te dire, Fayard, 2006 (ISBN 9782213625126)
 Allez France !, Robert Laffont, 2006, (ISBN 978-2-221-10837-6)
 Je serai la princesse du château, Pocket, 2007 (ISBN 978-2266174985)
 Malek, une histoire vraie, Fayard, 2008 (ISBN 9782213633787)
 Un amour de déraison, Pocket, 2009 (ISBN 2266185071)
 Loup, y es-tu ?, Robert Laffont, 2009 (ISBN 978-2-221-11302-8)
 Sois un homme, papa, Fayard, 2010 (ISBN 978-2-213-65165-1)
 N’ayez pas peur, nous sommes là, Flammarion, 2011 (ISBN 978-2-0812-4706-2)
 Une vie en plus, Fayard, 2012 (ISBN 978-2-213-66296-1)
 Chuuut !, Laffont, 2013 (ISBN 978-2-221-13146-6)
 Belle Arrière-grand-mère, Fayard, 2014 (ISBN 978-2-213-67239-7)
 Au plaisir d’aimer, Flammarion, 2015 (ISBN 978-2-08-134368-9)

Книги писательницы переведены на многие языки, в том числе, русский язык («Заколдованный дом: Талисман», «Заколдованный дом: Царица тьмы»).

Киносценарии 
 1979 — L’Esprit de famille
 1979 — Les Givrés
 1982 — L’Esprit de famille (телесериал)
 1998 — Belle grand-mère, téléfilm de Marion Sarraut (ТВ)
 2000 — Marie-Tempête, téléfilm de Denis Malleval (ТВ)
 2002 — Belle grand-mère 2 — La trattoria, téléfilm (ТВ)
 2003 — La Maison des enfants mini série d’Aline Issermann (ТВ)

В 2005 году по сценарию Ж. Буассар во Франции снят телефильм «Une famille pas comme les autres» («Обычная семья») с Лин Рено в главной роли.

Ссылки 
 Boissard Janine 
  Ж. Буассар на сайте Internet Movie Database

Писательницы Франции
Писательницы XXI века
Писательницы XX века
Авторы любовных романов